Nagy Dezső
 Nagy Dezső (1841–1916) gépészmérnök, műegyetemi tanár
 Nagy Dezső (1842–1914) színész
 Nagy Dezső (1868–?) színész, színigazgató
 Nagy Dezső (1868–1940) mérnök, a balatoni kikötők építésének vezetője
 Nagy Dezső (1888–1968) cigándi kántortanító
 Nagy Dezső (1920–2006) folklorista, muzeológus
 Nagy Dezső (1941–2004) erdélyi magyar színész

hasonló nevűek
 Nagy Dezső Bálint (1855–1913) ügyvéd, jogi író